

Cinema
 Marianne, costumista
 Marianne – film del 1929 diretto da Robert Z. Leonard
 La compagnia d'assalto (Marianne) – film del 1929 diretto da Robert Z. Leonard

Geografia
 Isole Marianne – arcipelago dell'Oceano Pacifico
 Isole Marianne Settentrionali – Commonwealth statunitense dell'arcipelago
 Fossa delle Marianne – la più profonda depressione marina al mondo.

Musica
 Marianne –  canzone di Sergio Endrigo rappresentante l'Italia all'Eurovision Song Contest 1968
 Marianne – EP dei Martinicca Boison del 2010

Onomastica
 Marianne – variante in diverse lingue del nome proprio di persona Marianna

Televisione
 Marianne – serie televisiva francese del 2019

Altro
 Marianne – rappresentazione nazionale allegorica della Repubblica francese

Pagine correlate
Marianna (disambigua)